

Населені пункти та їхні частини

 Кшевіна — село в гміні Боґатиня Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Кшевіна — село в гміні Галінув Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Кшевіна — село в гміні Качори Пільського повіту Великопольського воєводства
 Кшевіна — частина села Жаґліни в гміні Сендзейовіце Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кшевіна — частина села Люцеюв у гміні Бучек Ласького повіту Лодзинського воєводства
 Кшевіна — осада в гміні Біштинек Бартошицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Кшевіна — лісова осада в гміні Раконевіце Ґродзиського повіту Великопольського воєводства

Примітки